Людми́ла Шестако́ва:
 Шестакова, Людмила Евгеньевна (род. 1973) — белорусская армреслер.
 Шестакова, Людмила Ивановна (урождённая Глинка) — младшая сестра М. И. Глинки, соратница и издательница его произведений, музыкально-общественный деятель, создательница музея брата. Примечания